Шагалово — название населённых пунктов в России:

 Шагалово — село в Коченевском районе Новосибирской области.
 Шагалово — деревня в Казанском районе Тюменской области.